Box est un mot anglais qui se traduit en français par boîte.

BOX 

BOX peut faire référence à :
  ;
 .

Box

Patronyme 

 Betty E. Box (1915–1999), une productrice de cinéma britannique ;
 C. J. Box (1958-), un auteur américain ;
 George Box (1919-2013), un statisticien ;
 Médaille George-Box, distinction en statistiques ;
 John Box (1920-2005), un directeur artistique britannique ;
 Mick Box (1947-), un guitariste anglais, membre du groupe Uriah Heep ;
 Muriel Box (1905-1991), un réalisatrice de cinéma britannique ;
 Steve Box (1967-), un est un animateur britannique ;
 Sydney Box (1907-1983), un scénariste et producteur de cinéma britannique ;

Cinéma 
 Box, un film de Florin Șerban sorti en 2015

Personnage 
 Box, un super-héros créé par Marvel Comics

Toponyme 
 Box, un village du Wiltshire en Angleterre
 , un tunnel ferroviaire en Angleterre
 Box-Death Hollow Wilderness, une zone sauvage protégée sur le plateau du Colorado, aux États-Unis

Emplacement 
 Box, un emplacement de stationnement automobile entièrement fermé
 Box, un lieu où vit un cheval dans une écurie
 Box, un terme utilisé pour désigner la pièce (généralement insonorisée) équipée de matériel audiovisuel dans laquelle le monteur effectue le montage vidéo ou le montage cinématographique des images et autres sources dont il dispose
 Box, un terme utilisé pour désigner soit un championnat, soit le terrain sur lequel évoluent les joueurs en squash
 Box, une espace de stockage fermé que l'on trouve dans les bâtiments de self stockage

Équipement électronique 
 Box, un boîtier permettant de se connecter à l'Internet
 Box, un équipement électronique permettant d'utiliser les réseaux téléphoniques à des fins détournées en phreaking

Entreprise 
 Box, une entreprise américaine basée à Los Altos (Californie)

Boîte 
Les box sont un concept marketing qui consiste à envoyer chaque mois à des membres souscripteurs des colis remplis d'objets surprise selon des thèmes prédéfinis comme box maman-bébé, box de Noël, box culinaire, beauté box.

Expressions commençant par box 
 Box Car Racer, un groupe de rock américain

Expressions finissant par box 
 Beatbox, une technique d'imitation vocale de divers instruments
 
 Hang on the Box, un groupe de rock chinois
 
 
 mbox, un format de stockage de courriel
 Mint in box, un terme qui  signifie conservé dans un état impeccable dans sa boîte d'origine
 
 P-Box et S-Box, une table de substitution utilisée dans un algorithme de chiffrement symétrique
 Set-top box, un équipement permettant de recevoir la télévision via internet
 Xbox et Xbox 360, deux consoles de jeux

Code IATA des aéroports